Spitzenstein heißen folgende geographische Objekte:

 Spitzenstein (Lienzer Dolomiten) (2265 m), Gipfel in den Lienzer Dolomiten bei Anras und Obertilliach, Bezirk Lienz, Tirol, Österreich
 Spitzenstein (Hunsrück) (417 m), Berg im Hunsrück bei St. Goar, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland; früher mit Aussichtsturm Spitzenstein 

Siehe auch: 
 Spitzer Stein
 Spitzstein